Resident Alien est un album de 1995 du groupe de rock Spacehog.

 Resident Alien, une série de bandes dessinées de Peter Hogan et Steve Parkhouse
 Resident Alien (série télévisée), une série télévisée basée sur la série de bandes dessinées
 Resident Alien, un film documentaire de 1990
 Resident Aliens, un livre de 1989 de Stanley Hauerwas et William Willimon